Сенна́я у́лица — улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит в Коровине от Индустриальной улицы в юго-западном направлении между Смоленской улицей и Рядовым переулком, затем поворачивает на северо-восток.

Вошла в состав города в 1972 году после присоединения села Коровино к Липецку. Первоначально носила название у́лица Ка́рла Ма́ркса. 12 января 1973 года получила нынешнее имя.

Улица имеет частную застройку. В конце улицы находится кладбище.

Транспорт 
 трол. 1, 8, 12; авт. 27, 28, 35, 36, 37, 308, 308к, 315, 320, 323, 323а, 324, 347, 348, 351, 353, 370, 378, 392, ост.: «Ул. Будённого», «Автовокзал».

Литература 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.

Улицы Липецка